

Persone 
 Angelo Sacchetti Sassetti – storico, filologo e politico italiano, sindaco di Rieti 
 Filippo Sassetti – mercante, linguista e viaggiatore italiano
 Francesco Sassetti – banchiere e mecenate italiano
 Gino Sassetti – calciatore italiano
 João Sassetti – schermidore portoghese di origini italiane

Altro 
 Cappella Sassetti – del transetto destro della chiesa di Santa Trinita a Firenze
 Palazzo Sassetti – in via de' Sassetti 4 a Firenze
 Villa Sassetti – in via Bolognese a Firenze, in località La Pietra

Pagine correlate 
 Sasso
 Sassi